Белоруски се може односити на:
 Белоруски језик
 Белоруси
 Белорусија